Украи́нское — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Украинское — село в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Украинское — село в Кизлярском районе Дагестана.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Украинское — название села Украинка в Белогорском районе до 2012 года.

Украина 
Винницкая область
 Украинское — село в Барском районе.
 Украинское — село в Хмельницком районе.

Днепропетровская область
 Украинское (до 2016 г. — Октябрьское) — село в Криничанском районе.
 Украинское — поселок в Петропавловском районе.
 Украинское — село в Томаковском районе, ликвидировано в 1995 году.
 Украинское — село в Юрьевском районе.

Донецкая область
 Украинское — село в Новоазовском районе.

Житомирская область
 Украинское — село в Новоград-Волынском районе.

Запорожская область
 Украинское — село в Мелитопольском районе.
 Украинское — село в Пологовском районе.

Сумская область
 Украинское — село в Середино-Будском районе.

Харьковская область
 Украинское — село в Волчанском районе.
 Украинское — село в Змиёвском районе.
 Украинское (до 2016 г. — Петровское) — село в Лозовском районе.
 Украинское — село в Харьковском районе.

Херсонская область
 Украинское — село в Ивановском районе.

Черниговская область
 Украинское — село в Бахмачском районе.
 Украинское — село в Куликовском районе.
 Украинское — село в Талалаевском районе.

См. также 
 Украинск
 Украинское барокко
 Украинское геральдическое общество
 Украинское государственное правление
 Украинское движение
 Украинское реестровое казачество
 Украинское сельское поселение
 Украинское языкознание
 Украинская
 Украинский